Імпеданс ( від  —  «перешкоджаю») — комплексний опір.
 Електричний імпеданс — комплексний опір двополюсника для гармонійного сигналу.
 Акустичний імпеданс — комплексний акустичний опір середовища.

Аналогія до поняття опір, у випадку змінного струму. Це міра нездатності матеріалу проводити змінний електричний струм. 
Імпеданс матеріалів може змінюватися при зміні частоти прикладеного електричного потенціалу, залежно від властивостей твердого тіла чи рідини.  В електрохімії імпеданс електродної реакції теж залежить від частоти.